Die 2. Badminton-Bundesliga 2008/2009 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils acht Teams gegeneinander antraten. Die beiden Meister der 2. Bundesligen spielten um einen Aufstiegsplatz in die 1. Badminton-Bundesliga, wobei der TV Refrath als Sieger der Bundesliga Nord gegen den Südrivalen SG Anspach triumphierte. Die beiden letztplatzierten Vereine jeder Staffel sollten in die Regionalliga absteigen. Da der TV Refrath jedoch aus der Gruppe Nord in die 1. Liga aufstieg und von dort niemand abstieg, konnte RW Wesel als Siebenter in der 2. Bundesliga Nord verbleiben.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Badminton-Verbandes e.V.

2. Bundesliga 2008/2009
2. Bundesliga 2008/2009
2. Bundesliga 2008/2009